Пригородное сельское поселение — муниципальное образование в Пошехонском районе Ярославской области России. 

Административный центр — город Пошехонье (в состав поселения не входит).

История 
Пригородное сельское поселение образовано 1 января 2005 года в соответствии с законом Ярославской области № 65-з от 21 декабря 2004 года «О наименованиях, границах и статусе муниципальных образований Ярославской области», границы сельского поселения установлены в административных границах Кладовского, Князевского, Красновского, Ленинского, Октябрьского сельских округов. 30 апреля 2009 года законом Ярославской области № 25-з в состав Пригородного сельского поселения включены упразднённые Владыченское и Колодинское сельские поселения. Границы Пригородного сельского поселения расширены за счет административных границ Владыченского, Юдинского, Васильевского и Колодинского сельских округов.

Население

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входят 212 населённых пунктов. 

 Упразднённые населённые пункты
В 2022 году упразднены деревни Дубровка Красновского сельского округа, Кордон Тульша и Мерлево Колодинского сельского округа.

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации поселения 
 

Пошехонский район
Сельские поселения Ярославской области